Manini ist der Familienname folgender Personen:
 Bianco Manini (* ?), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Carlos Manini Ríos (1909–1990), uruguayischer Politiker
 Luigi Manini (1848–1936), italienischer Ausstatter und Architekt, gestaltete die Quinta da Regaleira und Monteiros Grab.
 Pedro Manini Ríos (1879–1958), uruguayischer Politiker
 Roberto Manini (* 1942), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mannini
 Magnini